O nome Polo foi dado a três ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Furacão Polo (1984) - furacão de categoria 3 que atingiu a península da Baixa Califórnia como uma tempestade tropical. Danos desconhecidos.
 Furacão Polo (1990) - furacão de categoria 1 a leste-sudeste do arquipélago do Havaí. Sem danos.
 Tempestade tropical Polo (2008) - tempestade tropical a sudoeste da costa pacífica do México. Sem danos

Desambiguação